

Architettura 
 Sloppy Joe's – bar di Key West, negli Stati Uniti d'America

Cucina 
 Sloppy joe – panino statunitense
 Sloppy joe – panino statunitense tradizionale del New Jersey